Carlo Enrici (1924) – attore italiano 
 Domenico Enrici (1909-1997) – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Giuseppe Enrici (1896-1968) – ciclista su strada italiano